Barri de Can Baró, barri al districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona
 Mas de Can Baró, masia al barri barceloní de Can Baró
 Can Baró (Terrassa), antic mas a la plaça Vella de Terrassa, a l'inici del carrer de la Font Vella 
 Can Baró de la Cabreta, masia a Sant Pere de Ribes (Garraf)